232 км, 232-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

232 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 551632.

232 км, Станция ОП 232 км — станция, Казахстанская железная дорога. Код 668174.
 232 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 665015.

232 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 211416.
 232 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Смоленская область). Код 173943.

 232 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Владимирская область). Код 243116.

 232 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 827848.

 232 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 067867.
 232 км  — разъезд, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 056754.

232 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Западная железная дорога (Хмельницкая область). Код 332911.
 232 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 427514.